The Wild Party kan verwijzen naar:
The Wild Party (musical), een Amerikaanse musical uit 2000.
The Wild Party (1929), een film uit 1929.
The Wild Party (1975), een film uit 1975.
The Wild Party (album), een album van Robert Wegmann.